FMM steht für:

 Fachstelle Maschinenwesen Mitte am Wasser- und Schifffahrtsamt Minden
 FileMaker Magazin, deutsche Computerzeitschrift
 Flughafen Memmingen (IATA-Code)
 Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies, ein internationales Forschungsnetzwerk
 France Médias Monde, eine französische Mediengesellschaft
 Fratres de Misericordia de Montabaur, ein katholischer Krankenpflegeorden, siehe Barmherzige Brüder von Montabaur
 Kurzbezeichnung des Mineralogisches Museum, benannt nach A. J. Fersman ()

Abkürzung